Paduensi – abitanti di Nova Pádua
Paduensi – abitanti di San Antonio de Padua